Нітрати органічні (естери)
 Нітрати неорганічні
 Нітрати (мінерали)